De grappen van Lambik 5 (nieuwe reeks)
 De grappen van Lambik 5 (oude reeks)